Rolands Vīgners, né le  à Riga en Lettonie, est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Metalurgs Liepaja U18 || Lettonie U18
|| - || 5|| 5|| 10|| 12|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || SK Riga 18 || Lettonie 2 || 15|| 8|| 9|| 17|| 6|| || || || || 
|-
| 2007-2008 ||  SK Riga 18 || Lettonie U18 || 24|| 20|| 28|| 48|| 24|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || SK LSPA/Riga || Lettonie || 25|| 12|| 9|| 21|| 2|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || SK LSPA/Riga U20 || Lettonie U20 || 16|| 17|| 24|| 41|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Castors d'Asnières || Division 2 || 12|| 18|| 16|| 34|| 36|| 4|| 2|| 8|| 10|| 2
|-
|2010-2011 || Phénix de Reims || Division 1 || 17|| 8|| 7|| 15|| 4|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Phénix de Reims U22 || France U22 || 19|| 25|| 26|| 51|| 35|| 2|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2011-2012 || Lynx de Valence || Division 1 || 15 || 8 || 12 || 20 || 8 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Lynx de Valence U22 || France U22 || - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2011-2012 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga
|| 8 || 2 || 0 || 2 || 0 || || || || || 
|-
|2012-2013 || Boxers de Bordeaux U22 || France U22 || 3 || 5 || 7 || 12 || 0 || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 21 || 12 || 18 || 30 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Vipers de Montpellier || Division 1 
|| 24 || 12 || 16 || 28 || 81 || || || || || 
|-
| 2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 
|| 22 || 12 || 9 || 21 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 22 || 9 || 16 || 25 || 10 || 3 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 15 || 2 || 4 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 14 || 11 || 10 || 21 || 8 || 8 || 7 || 5 || 12 || 4
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus|| 43||18||16||34||16||6||2||2||4||2
|-
| 2018-2019|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 39 || 14 || 18 || 32 || 6 || 5  || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2019-2020 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 37 || 16 || 33 || 49 || 14 || 4 || 2 || 3 || 5 || 14
|-
| 2020-2021||  Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 21 || 14 || 9 || 23 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 41 || 16 || 22 || 38 || 4 || 13 || 5 || 6 || 11 || 6

Références 

Naissance à Riga
Naissance en mars 1991
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Rouen hockey élite 76
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire